Иватино — название населённых пунктов в России:

 Иватино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Иватино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Иватино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.